Scuola primaria
Scuola elementare, film diretto da Alberto Lattuada (1954)
Scuola elementare (Obecná skola), film diretto da Jan Sverák (1991)